Источни фронт може да се односи на:

 Источни фронт у Првом светском рату
 Источни фронт у Другом светском рату
 Источни фронт (Судан)
 Операција Источни фронт